Това е списъкът с епизоди на сериала „Уинкс Клуб“, италиански анимационен сериал, създаден от Rainbow S.r.l, който дебютира на 28 януари 2004 г. Този сериал има 208 епизода и осем сезона, с 26 епизода на всеки сезон.

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Сезон 7

Сезон 8 

Уинкс Клуб